Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2011./12. je osvojila ekipa Mlaka iz Rijeke.

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, Prva liga za žene 2011./12.

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo i ljestvica

Zapad / Jug 

 Izvori:  
 KK "Policajac" Ogulin, 18. kolo i ljestvica  
 KK "Policajac" Ogulin  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo i ljestvica

Unutrašnje poveznice  
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice 
 zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
  

2011-12